Gurigard ist der Name von:

 Vemund Ravnsborg Gurigard (* 1994), norwegischer Biathlet
 Vetle Ravnsborg Gurigard (* 1990), norwegischer Biathlet
 Vilde Ravnsborg Gurigard (* 1987), norwegische Biathletin